Kieschke ist der Name folgender Personen:

 Friedrich Julius Kieschke (1819–1895), deutscher Politiker
 Friedrich Wilhelm Kieschke (1790–1863), deutscher Beamter und Politiker
 Hans-Otto Kieschke (1923–2022), deutscher Unternehmer und Politiker
 Paul Kieschke (1851–1905), deutscher Architekt und preußischer Baubeamter